Ескер има више значења:

 Ескер (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ескер (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Сонора у Мексику